Владимир Афанасьевич Земских (1917—1998) — лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Владимир Земских родился 5 февраля 1917 года в Благовещенске (ныне — Амурская область). После окончания семи классов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал токарем на Благовещенской судоверфи. В сентябре 1938 года Земских был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В марте 1940 года он окончил Иркутское военное авиационно-техническое училище, в 1944 году — Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. С июня 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в освобождении Белорусской ССР, Польши, боях в Германии.

К концу войны лейтенант Владимир Земских командовал эскадрильей 569-го штурмового авиаполка 199-й штурмовой авиадивизии 4-го штурмового авиакорпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. За время своего участия в боях он совершил 110 боевых вылетов, уничтожив 7 танков, 89 автомашин, 6 паровозов, около 70 вагонов,11 складов, подавил огонь 37 батарей артиллерии, уничтожил около 300 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу» лейтенант Владимир Земских был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году Земских был уволен в запас. Работал в системе Гражданского воздушного флота, пилотировал самолёты «По-2» и «Ил-14». Оставив по состоянию здоровья лётную работу работал руководителем полётов Благовещенского аэропорта. Умер 2 октября 1998 года.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей.

Примечания

Литература 

 
 Амурцы-Герои. Т. 1 — Благовещенск: ИПК «Приамурье», 2005.
 Воробьёв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза. Справочник — СПб., 2010.

Выпускники Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники штурма Кёнигсберга
Члены КПСС
Похороненные в Благовещенске